Чемпионат Албании по футболу 2012/2013 — 74-й сезон главного футбольного первенства Албании. Он начался 25 августа 2012 и закончится 11 мая 2013. Чемпионский титул защитил Скендербеу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 

Албания
Чемпионат Албании по футболу